Les Grands Enfants peut désigner :

 Télévision
 Les Grands Enfants, une émission de télévision de Maritie et Gilbert Carpentier diffusée entre 1967 et 1970
 Les Grands Enfants, un téléfilm réalisé par Denys Granier-Deferre, sorti en 1998.

 Cinéma
 Les Grands Enfants, un film réalisé par Paul Tana, sorti en 1980